Cabo de Vila o Cabodevila puede referirse a:

Cabo de Vila 
 Cabo de Vila (Abadín), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Cabo de Villa (Jove), lugar de la parroquia de Juances, municipio de Jove, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Lugo), lugar de la parroquia de Cuíña, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Orol), lugar de la parroquia de Miñotos, municipio de Orol, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Atán), lugar de la parroquia de Atán, municipio de Pantón, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Pantón, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Paradela), lugar de la parroquia de San Martiño de Castro, municipio de Paradela, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (San Román de Vale), lugar de la parroquia de San Román de Vale, municipio de Vicedo, provincia de Lugo.
 Cabo de Vila (Orense), lugar de la parroquia de Albán, municipio de Coles, provincia de Orense.
 Cabo de Vila (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeixe, municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra.
 Cabo de Vila (Creciente), lugar de la parroquia de Ribeira, municipio de Creciente, provincia de Pontevedra.

Cabodevila 
Cabodevila (Marín), lugar de la parroquia de Ardán, municipio de Marín, provincia de Pontevedra.
Cabodevila (Silleda), lugar de la parroquia de Vilar, municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.